Die Astrometrie umfasst die Messung und Berechnung von Gestirnspositionen und ihren Bewegungen in genau definierten Bezugsystemen. Bei dieser Detektionsmethode wird die Bewegung des Sterns relativ zum Exoplaneten gemessen, um daraus auf die tatsächliche Bahn zu schließen.

In der folgenden Tabelle sind die nachgewiesenen Exoplaneten mithilfe dieser Methode aufgelistet.

Siehe auch
Liste extrasolarer Planeten

Einzelnachweise

!
Exoplaneten